Мирный — поселок Малинковского сельсовета Данковского района Липецкой области.

География 
Посёлок находится на реке, впадающей в реку Паники. Имеется большой пруд «Чудильники».

Через Мирный проходит просёлочная дорога, на юго-западе от посёлка проходит автомобильная дорога 42К−082.

Население

Примечания

Ссылки 
 Мирный (поселок сельского типа)

Населённые пункты Данковского района